Kolumbija:
 Vaupés (departman)
 Vaupés (rijeka)